Sligo er navnet på flere geografiske steder:

 Sligo er et irsk county (amt). Se County Sligo.
 Sligo er en irsk havneby. Se Sligo (by).